Aguascalientes (staat), een deelstaat van Mexico
Aguascalientes (stad), de hoofdstad van die staat
Gemeente Aguascalientes, de gemeente waarin die hoofdstad ligt
Río Aguascalientes, een rivier in Mexico